Telus Québec (connue autrefois sous les noms de Québec-Téléphone et QuébecTel) est une compagnie québécoise de télécommunications.

Description des activités de la compagnie

Historique 

 1927
L’honorable Jules A. Brillant acquiert la Corporation de téléphone nationale et procède à l’incorporation de la Corporation de téléphone et valeurs d’utilités publiques de Québec qui, peu de temps après, est constituée en consortium pour prendre le nom de la Corporation de téléphone et de pouvoir de Québec.
 1936
La Corporation de téléphone et de pouvoir de Québec fusionne ses réseaux pour former deux filiales : la Compagnie de téléphone Portneuf et Champlain, et la Compagnie de téléphone nationale.
 1937
Le siège social de la Corporation de téléphone et de pouvoir de Québec est localisé à Rimouski.
 1947
La Corporation de téléphone et de pouvoir de Québec abandonne son statut de holding et devient une société exploitante : la Corporation de téléphone de Québec.
 1955
L’Assemblée législative du Québec promulgue une loi spéciale confirmant la raison sociale de la nouvelle entreprise qui portera désormais le nom de Québec-Téléphone.
 1966
La Compagnie de téléphone anglo-canadienne, filiale de GTE Corporation, devient actionnaire majoritaire de Québec-Téléphone.
 1997
Création d’un nouveau consortium, le groupe QuébecTel Inc. La compagnie de gestion détient des placements dans ses filiales et possède et exploite le deuxième réseau de télécommunications en importance au Québec.
 Mars 2000
Telus, la deuxième entreprise en importance au Canada dans le domaine des télécommunications, annonce son intention d’acquérir 70 % des actions du Groupe QuébecTel. Le président et chef de la direction de QuébecTel, Hugues Saint-Pierre, est nommé au sein de l’équipe de direction de Telus.
 
Les actionnaires de QuébecTel votent majoritairement en faveur de la transaction qui confirme la fusion de QuébecTel et de Telus.
 Août 2000
Telus acquiert Clearnet Communications Inc. et devient alors le plus important fournisseur en téléphonie sans fil au Canada.
 Mars 2001
Telus lance un vaste programme d’options d’achat d’actions accessible à ses .
 
QuébecTel devient Telus Québec.

Annexes

Article connexe 
 TELUS

Lien externe 
 Le site officiel de Telus Québec

Entreprise de télécommunications ayant son siège au Canada
Opérateur de télécommunications
Fournisseur d'accès à Internet ayant son siège au Canada
Entreprise du secteur des technologies ayant son siège au Québec
Internet au Québec